Владислав Добренький — латвійський хокеїст, нападник.
 Добренький Сергій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища